Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2013 odbyły się w dniach 10 – 16 stycznia 2013 w japońskim Kitami na lodowisku Tokoro Curling Club. 

W turnieju brało udział po pięć reprezentacji męskich i kobiecych. Początkowo do turnieju zgłoszeni byli również Kazachowie.

Do Mistrzostw Świata Juniorów 2013 awansowali złoci medaliści. Tytuły mistrzowskie obroniły Japonki (Sayaka Yoshimura) i Chińczycy (Zou Qiang).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
11 stycznia 2013; 10:00

Sesja 2. 
11 stycznia 2013; 16:00

Sesja 3. 
12 stycznia 2013; 10:00

Sesja 4. 
12 stycznia 2013; 16:00

Sesja 5. 
13 stycznia 2013; 10:00

Sesja 6. 
13 stycznia 2013; 16:00

Sesja 7. 
14 stycznia 2013; 10:00

Sesja 8. 
14 stycznia 2013; 16:00

Sesja 9. 
15 stycznia 2013; 9:00

Sesja 10. 
15 stycznia 2013; 14:30

Playoff

Półfinał 
16 stycznia 2013; 9:00

Finał 
16 stycznia 2013; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
11 stycznia 2013; 10:00

Sesja 2. 
11 stycznia 2013; 16:00

Sesja 3. 
12 stycznia 2013; 10:00

Sesja 4. 
12 stycznia 2013; 16:00

Sesja 5. 
13 stycznia 2013; 10:00

Sesja 6. 
13 stycznia 2013; 16:00

Sesja 7. 
14 stycznia 2013; 10:00

Sesja 8. 
14 stycznia 2013; 16:00

Sesja 9. 
15 stycznia 2013; 9:00

Sesja 10. 
15 stycznia 2013; 14:30

Playoff

Półfinał 
16 stycznia 2013; 9:00

Finał 
16 stycznia 2013; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2013
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2013 w curlingu
2013
2013 w Japonii
Curling w Japonii
Sport w Kitami